Mürau ist der Name von:

 Mürau, deutscher Name von Mírov
 Christian Mürau (* 1967), deutscher Fernsehmoderator